Velika nagrada Monaka 1955 je bila druga dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1955. Odvijala se je 22. maja 1955.

Maurice Trintignant je dosegel prvo zmago v karieri, Eugenio Castellotti in Cesare Perdisa pa prvo uvrstitev na stopničke. Cesare Perdisa je odpeljal prvo dirko v karieri, Ted Whiteaway edino, Alberto Ascari pa svojo zadnjo.

Dirka 

|-
! 1
| 44
|  Maurice Trintignant
| Ferrari
| 100
| 2:58:09,8
| 9
| 8
|-
! 2
| 30
|  Eugenio Castellotti
| Lancia
| 100
| +20,2 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 34
|  Jean Behra Cesare Perdisa
| Maserati
| 99
| +1 krog
| 5
| 22
|-
! 4
| 42
|  Nino Farina
| Ferrari
| 99
| +1 krog
| 14
| 3
|-
! 5
| 28
|  Luigi Villoresi
| Lancia
| 99
| +1 krog
| 7
| 2
|-
! 6
| 32
|  Louis Chiron
| Lancia
| 95
| +5 krogov
| 19
|
|-
! 7
| 10
|  Jacques Pollet
| Gordini
| 91
| +9 krogov
| 20
|
|-
! 8
| 48
|  Piero Taruffi Paul Frère
| Ferrari
| 86
| +14 krogov
| 15
|
|-
! 9
| 16
|  Stirling Moss
| Mercedes
| 81
| +19 krogov
| 3
|
|-
! Ods
| 40
|  Cesare Perdisa Jean Behra
| Maserati
| 86
| Zavrten
| 11
|
|-
! Ods
| 26
|  Alberto Ascari
| Lancia
| 80
| Trčenje
| 2
|
|-
! Ods
| 46
|  Harry Schell
| Ferrari
| 68
| Motor
| 18
|
|-
! Ods
| 36
|  Roberto Mieres
| Maserati
| 64
| Prenos
| 6
|
|-
! Ods
| 12
|  Élie Bayol
| Gordini
| 63
| Prenos
| 16
|
|-
! Ods
| 2
|  Juan Manuel Fangio
| Mercedes
| 49
| Prenos
| 1
| 1
|-
! Ods
| 8
|  Robert Manzon
| Gordini
| 38
| Menjalnik
| 13
|
|-
! Ods
| 4
|  André Simon
| Mercedes
| 24
| Motor
| 10
|
|-
! Ods
| 18
|  Mike Hawthorn
| Vanwall
| 22
| Pedal za plin
| 12
|
|-
! Ods
| 14
|  Louis Rosier
| Maserati
| 8
| Puščanje goriva
| 17
|
|-
! Ods
| 38
|  Luigi Musso
| Maserati
| 7
| Prenos
| 8
|
|-
! DNQ
| 22
|  Lance Macklin
| Maserati
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 24
|  Ted Whiteaway
| HWM-Alta
|
|
|
|
|-
! DNQ
| 4
|  Hans Herrmann
| Mercedes
|
| Poškodovan
|
|
|}

Viri
 

Formula 1 sezona 1955
1955